Карл II (, ) — король Англии, Шотландии и Ирландии в 1660—1685 годах, старший сын Карла I и Генриетты Французской.

Биография

Ранняя биография 
Второй ребёнок короля Карла I и французской принцессы из рода Бурбонов Генриетты Марии; его старший брат —принц Чарльз Джеймс (род. и ум. 13 мая 1629). Родился 29 мая 1630 года, после рождения получил титулы герцога Корнуолльского и Ротсея, а также графа Каррика, обычные титулы для старших сыновей королей. При этом титулы принца Уэльского и графа Честера, которые обычно присваивались наследникам короны, для него формально не воссоздавались.

С середины 1640-х годов пребывал с матерью и братьями на континенте, где его воспитанием заведовал Эдвард Хайд.

Революция и побег из страны 
После казни отца (1649 год) признан Шотландией как его законный преемник; в 1650 году прибыл в Шотландию и был там коронован, однако войска Кромвеля вторглись туда и разгромили шотландских сторонников Карла. Потерпев поражение в битве при Вустере 3 сентября 1651 г., он некоторое время скрывался в Англии (за его голову была назначена огромная награда в 1 тысячу фунтов), после чего бежал во Францию (15 октября 1651 г.).

Реставрация на троне и расправы над цареубийцами 

Вернулся в Англию после реставрации, организованной генералом Монком, и вступил на престол в тридцать лет (29 мая 1660 года). По совету Эдварда Хайда, назначенного первым министром, объявил амнистию всем деятелям правительства отца и сына Кромвелей, кроме цареубийц, голосовавших за казнь его отца.

В октябре 1660 года 10 цареубийц были приговорены к смерти, как государственные изменники. Они были подвергнуты казни через повешение, потрошение и четвертование, а 30 января 1661 года на двенадцатую годовщину казни Карла I, тела покойных Оливера Кромвеля, Джона Брэдшо и Генри Айртона были подвергнуты посмертной казни: были вырыты из могил и четвертованы. В последующие годы были казнены несколько других человек, но большая часть цареубийц либо бежала из страны, либо была приговорена к пожизненному заключению.

Бедствия 

В правление короля Лондон постигли две катастрофы. Эпидемия чумы унесла жизни более 100 000 человек. Король с семьёй покинул Лондон и уехал в Оксфордшир, в феврале 1666 года когда чума пошла на спад, король и двор вернулись в столицу.

Спустя несколько месяцев в сентябре 1666 года произошёл Великий лондонский пожар, уничтоживший большую часть города, король с герцогом Йоркским руководили тушением пожара, но при этом пожар уничтожил чумных крыс и блох. Король способствовал восстановлению города и помощи погорельцам, была осуществлена раздача продовольствия.

Внутренняя политика 
Управление страной поручил олигархической группировке из пяти человек (министерству Кабаль, , по первым буквам фамилий). Оценки Карла как правителя противоречивы: одни историки считают его слабым и реакционным королём, другие, напротив, одним из наиболее выдающихся государей Британии: при нём установилось разделение властей между королём и парламентом, сформировались политические партии тори и вигов.

Важнейшее политическое событие его царствования — принятие «Хабеас корпус акта» («Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями») в 1679 году, по которому любой обвиняемый мог требовать объяснения причины ареста, а судьи контролировать законность задержания, но при этом закон не распространялся на особо тяжкие преступления или государственную измену.

Внешняя политика 
В 1664 или 1665 году началась Вторая англо-голландская война, чтобы отобрать у Голландии экономическое первенство по итогам которой Англия получила Новые Нидерланды, но потеряла Суринам. Большая часть английского флота была уничтожена в морских сражениях, Англия понесла большие человеческие жертвы, как и Голландия. Чума и пожар ускорили подписание мира.

В 1670 году король предоставил компании Гудзонова залива право на монопольную торговлю мехом на территории позже известной как «Земля Руперта» (обширный участок территории, которая позже образовала большую часть Канады). Английские форты и торговые посты, основанные компанией, часто бывали мишенью нападений со стороны французов, которые основали свою собственную компанию по торговле мехом в расположенной рядом Новой Франции.

Через два года начала действовать Королевская африканская компания, получившая монопольное право на торговлю рабами в колониях английской Америки.

Своей симпатией к католицизму Карл II настроил против себя англиканских членов парламента, а переговоры с французским королём вызвали новую волну возмущений. В 1670 году в Дувре был подписан тайный англо-французский договор, в котором Карл II обещал помириться с Римом, как это позволят государственные дела. За это Людовик XIV пообещал выплачивать английскому королю ежегодный пенсион в 150 000 фунтов. После подписания договора, в 1672 году, Англия неожиданно объединилась с Францией и объявила войну протестантской Голландии. Война сложилась для союзников не очень удачно, де Рюйтер, как и в предыдущей войне успешно побеждал союзников.

По итогам войны Англия, вновь потерпевшая поражения возвращала голландцам некоторые занятые острова в Карибском море.

Англия переживала экономический расцвет и территориальную экспансию в колониях. К концу его царствования всё большую политическую власть сосредоточил в своих руках непопулярный младший брат короля, католик, герцог Йоркский.

Болезнь и смерть 
Умер 6 февраля 1685 года после апопле́кси́ческого удара, похоронен в Вестминстерском аббатстве, за несколько дней до смерти также принял католицизм.

В 1966 году образцы волос Карла II были исследованы нейтронно-активационным способом на содержание ртути. Была выявлена концентрация ртути, в десятки раз превышающая норму. Вероятно, это было следствием увлечения короля алхимией, поскольку по распоряжению короля во дворце Уайтхолл была оборудована алхимическая лаборатория. Король проводил в ней многие часы, лично участвуя в многочисленных экспериментах по превращению ртути в золото. Известно также, что ртуть, начиная с XVI века, широко применялась в составе лекарств от сифилиса.

Личная жизнь 

Его супругой была португальская принцесса — Екатерина Брагансская (1638—1705), дочь Жуана IV Португальского. Стала супругой в мае 1662 года, пережила 3 выкидыша, детей в браке не было. Была непопулярна из-за католического вероисповедания, через семь лет после смерти мужа покинула страну и вернулась на родину.

Карл II был известен как «весёлый король» (). Имея большое число любовниц и внебрачных детей (признал себя отцом четырнадцати), Карл давал тем и другим герцогские и графские титулы, заметно преумножив сословие британских пэров.

 Внебр. связь: Люси Уолтер (1630—1658), валлийская дворянка:
 Джеймс Скотт (1649—1685) — 1-й герцог Монмут (1663—1685) и 1-й герцог Баклю (1663—1685).Претендент на английский престол. Поднял восстание, но потерпел поражение в битве при Седжмуре, попал в плен и был обезглавлен.
 Внебр. связь: Элизабет Киллгрит (1622—1680) — дочь сэра Роберта Киллгрита:
 Шарлотта Генриетта Мария Фицрой (1650—1684) — супруга Джеймса Ховарда, затем супруга Уильма Пастона , 2-го графа Ярмута.
 Внебр. связь: Кэтрин Пегге (1635 — ?) — английская дворянка
 Чарльз Фицчарльз, 1-й граф Плимут (1657—1680) — виконт Тотнесс и барон Дартмут и 1-й граф Плимут (1675—1680), пэр Англии.
 Кэтрин Фицчарльз (1658—????).
 Внебр. связь: Барбара Вильерс (1640—1709) — английская дворянка:
 Анна Палмер (1661—1722), графиня Сассекс — дочь либо короля, либо Роджера Пальмера, либо графа Честерфильда; официально королём не признана. Супруг — Томас Леннард, 1-й граф Сассекс.
 Чарльз Фицрой, 1-й герцог Саутхемптон (1662 − 1730) — барон Лимерика (1662—1670) , 1-й герцог Саутгемптон (1675—1730) и 2-й герцог Кливленд (1709—1730), главный дворецкий Англии (1716—1730).
 Генри Фицрой, 1-й герцог Графтон (1663—1690) — барон Садбери, виконт Ипсвича, граф Юстон (1672—1690) и герцог Графтон (1675—1690)
 Шарлотта Фицрой (1664—1718), графиня Личфильд. Супруг — Эдуард Ли, 1-й граф Личфильд.
 Джордж Фицрой (1665—1716) — барон Понтефракт, виконт Фалмутаграф и граф (1674—1716) , 1-й герцог Нортумберленд (1683—1716), главный дворецкий Англии (1713—1716).
 Барбара Бенедикта Фицрой (1672—1737), хотя и признана королём, но с большой вероятностью была дочерью Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо. Супруг — Джеймс Гамильтон, 4-й герцог Гамильтон, 1-й герцог Брэндон.
 Внебр. связь: Нелл Гвин (1650—1687) — актриса
 Чарльз Боклер (1670—1726) — пэр, граф Бёрфорд (1676—1726), 1-й герцог Сент-Олбанс (1684—1726)
 Джеймс, лорд Боклерк (1671—1680)
 Внебр.связь : Луиза Керуаль (1649—1734) — авантюристка, придворная дама
 Чарльз Леннокс (1672—1723) — пэр, 1-й герцог Ричмонд (1675—1723), граф Дарнли, лорд Торбоултон , 1-й герцог Леннокс (1675—1723) и 1-й герцог д’Обиньи (1684—1723), шталмейстер Англии (1681—1685), лорд-адмирал Шотландии (1701—1705).
 Внебр. связь: Мэри Дэвис (1648—1708) — куртизанка, певица и актриса.
 Мэри Тюдор (1673—1726) — была 3 раза замужем. В первом браке за Эдвардом Рэдклифом, 2-го графа Дервентуотер; после смерти Эдварда она вышла замуж за Генри Грэма (из Левенса), а после его смерти вышла замуж за Джеймса Рука.

Остальные фаворитки, не родившие детей: Фрэнсис Стюарт, Кристабелла Бедхем, Гортензия Манчини, Уинифред Уэллс, Джейн Робертс, Элизабет Беркли, Элизабет Фицджеральд,  Джейн Нидем (Мидлтон), Элизабет Гамильтон, Элизабет Уивер.

Точное количество фавориток и непризнанных детей не установлено.

Генеалогия

В культуре

Образ в кино 
 «» / Forever Amber — художественный телефильм, снятый в 1947 году американским режиссёром Отто Преминджерем. В роли Карла II — Джордж Сандерс.
 «» / The King’s Thief — костюмно-приключенческий фильм, снятый в 1955 году американским режиссёром Робертом Зиглером Леонардом. В роли Карла II — Джордж Сандерс.
 «Королевская милость» / Restoration — художественный телефильм, снятый в 1995 году по роману Роуз Тремейн британским режиссёром Майклом Хоффманом. В роли Карла II — Сэм Нилл.
 «Последний король» / Charles II: The Power & the Passion — мини-сериал BBC, снятый в 2003 году британским режиссёром Джо Райтом. В роли Карла II — Руфус Сьюэлл.
 «Распутник» / The Libertine — художественный телефильм, снятый в 2004 году британским режиссёром Лоуренсом Данмором по пьесе Стивена Джеффриза. В роли Карла II — Джон Малкович.
 «Красота по-английски» / Stage Beauty — кинофильм 2004 года, снятый по одноимённой пьесе Джеффри Хэтчера режиссёром Ричардом Эйром. В роли Карла II — Руперт Эверетт.
 «Мушкетёры двадцать лет спустя» — четырёхсерийный художественный телефильм, снятый в 1992 году объединением «Союзтелефильм». В роли Карла II — Сергей Боярский.
 «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» — двухсерийный художественный телефильм, снятый фирмой-студией «Катран» при участии «Одесской киностудии» по мотивам романа «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя». В роли Карла II — Алексей Ясулович.
 «Леди и разбойник» — костюмированная приключенческая мелодрама, снятая в Великобритании кинокомпаниями Gainsborough Pictures и The Grade Company в 1988 году. В роли Карла II — Майкл Йорк.
 «» / New Worlds — британский мини-сериал, снятый режиссёром  в 2014 году. В роли Карла II — Джереми Нортэм.
 «» / The Great Fire — британский мини-сериал, снятый режиссёром  в 2014 году. В роли Карла II — Джек Хьюстон.
 «Адмирал» / Michiel de Ruyter — голландский художественный фильм 2015 года об адмирале Микеле де Рюйтере. В роли Карла II — Чарльз Дэнс.

Образ в литературе 
 Вальтер Скотт. «Вудсток, или Кавалер» (1826).
 Александр Дюма. «Виконт де Бражелон, или десять лет спустя» (1850).
 Александра Дюма. Пьеса «Молодость Людовика XIV» (1854).
 Кэтлин Уинзор. «Навеки твоя Эмбер» (1944).

 Роуз Тремейн. «Реставрация» (1989; рус. пер. 2005).
 Бертрис Смолл. «Околдованная» (2001).
 Бертрис Смолл. «Плутовки» (2003).
 Нил Стивенсон. «Барочный цикл — Ртуть» (2003)
 Симона Вилар «Замок тайн» (2008).

См. также 
 Калакауа
 Герцог Графтон

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 История монархии. Стюарты
 Documents artistiques

Короли Шотландии
Короли Ирландии
Стюарты
Лорды-адмиралы Англии
Монархи Англии XVII века
Герцоги Корнуолльские
Герцоги Ротсей
Графы Каррик
Лорды Островов
Бароны Ренфру
Принцы и великие стюарды Шотландии